Café du Commerce est le nom d'enseigne de nombreux cafés ou brasseries dans des pays francophones. Il est également utilisé dans la locution , désignant un lieu où s’échangent des rumeurs.

Locution nominale 
Le terme de « café du commerce » désigne un lieu où s’échangent des rumeurs. Cette locution a pour origine le nom d'une rubrique qu'écrivait Marcel Dassault dans Jours de France, journal qu'il possédait, rubrique dans laquelle deux habitués échangeaient des rumeurs. Selon les sources, le nom pourrait venir d'un brasserie parisienne nommée ainsi, rue du Commerce, ou être un café fictif.

Lieux notables

En Belgique : 
 le Café du Commerce, café de Mons et bien classé.
En France : 
 Le Café du Commerce, un restaurant-brasserie, situé rue du Commerce, dans le  arrondissement de Paris ; 
 le Café du Commerce, café et brasserie de Besançon, inscrit aux Monuments historiques.

Culture populaire 
La locution « café du commerce » fait l'objet de nombreuses reprises dans la culture populaire française. Elle est utilisée dans le domaine du football et  de manière ironique, par le site internet « Café du Commerce » consacré à l'Olympique lyonnais.

Références